Jacques Jouanna (1935), helléniste français ;
 Arlette Jouanna (1936-2022), historienne française.